Skrót AGR może oznaczać:
 Advanced Graphics Riser – rodzaj złącza w komputerach PC
 Advanced Gascooled Reactor – ulepszony reaktor jądrowy chłodzony gazem